Undercover pode se referir a:

 Undercover (álbum) — álbum da banda Rolling Stones
 Undercover (banda) — banda de dance music
 Undercover (filme) — filme britânico de 1943
 Undercover Brother — filme americano de 2002
 Undercover Slut — banda de rock industrial
 Under Cover — álbum de Ozzy Osbourne

Desambiguação